Карамышевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Татарстан 
 Карамышевское сельское поселение — входит в Черемшанский район

Чувашия 
 Карамышевское сельское поселение — входит в состав Козловского района Чувашии.